Cet article recense des écrivains anglais qui ont écrit aussi bien en anglais qu'en d'autres langues.

Anglais, Alphabétique
Alphabétique
Ecrivains